Hensley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dannie A. Hensley
 Max Hensley